Pieśni niewinności (Songs of Innocence) – tom poetycki Williama Blake’a
 Songs of Innocence – album U2
 Songs of Innocence – album Jaspera Steverlincka